Франко Барези () е италиански футболист, защитник. Роден е на 8 май 1960 г. в град Травалято. Смятан е за един от най-добрите централни защитници в историята на футбола. Барези е световен шампион с Италия, избран е за футболист на Милан за ХХ век през 1999 г. и за най-добър италиански футболист за ХХ век през 2004 г. Играе в „Милан“ от 1977 до 1997 г. Става шампион на Италия през 1979, 1988, 1992, 1993, 1994 и 1996 г. Носител на КЕШ през 1989, 1990 и 1994 г., Междуконтиненталната купа през 1989 и 1990 г. и Суперкупата на Европа през 1989, 1990 и 1994 г. Има 470 мача и 12 гола в Серия А, където дебютира на 23 април 1978 г. в мача Верона – Милан 1:2.

Барези има 81 мача (31 като капитан) и 1 гол за скуадра адзура, където дебютира на 4 декември 1980 г. в мача Италия – Румъния 0:0 във Флоренция, последният му мач е на 7 септември 1994 г. Словения – Италия 1:1 в Марибор. Печели Световното първенство през 1982 г., участва на Световното първенство през 1986 г., печели бронзов медал на Световното първенство през 1990 г. в Италия и сребърен медал на Световното първенство в САЩ през 1994 г. На финала през 1994 г. срещу Бразилия пропуска една от дузпите след редовното време.

Опредеян е като най-добрият либеро в света в края на 80-те и началото на 90-те години. Любимец е на запалянковците в цял свят, скромен и всеотдаен, с безупречна игра в защита. През 1996 г. „Франс футбол“ му връчва "Златната топка" за заслуги. Избран за Футболист № 1 на Италия за ХХ век. Вицепрезидент на Милан от 1997 до 2002 г. През есента на 2002 г. за три месеца е мениджър във Фулъм. От януари 2003 г. е треньор на младежкия отбор на Милан. Номерът с който е играл в Милан – 6 е изваден завинаги от употреба в клуба.

Статистика

Клубна кариера 

1Европейските турнири включват Шампионска лига и Купа на УЕФА
2Други турнири включват Суперкупа на Италия, Суперкупа на Европа, Междуконтинентална купа и Световно клубно първенство

Национален отбор

Успехи

Милан 
  Шампионска лига – 3 (1989, 1990, 1994)

  Суперкупа на Европа – 3 (1989, 1990, 1994)

 Интерконтинентална купа – 2 (1989, 1990)

  Серия А – 6 (1979, 1988, 1992, 1993, 1994, 1996)

  Купа на Италия – 1 (2003)

  Суперкупа на Италия – 4 (1988, 1992, 1993, 1994)

  Серия Б – 2 (1981, 1983)

Национален отбор 
  Световно първенство – 1 (1982)

  Световно първенство – бронз (1990)

  Световно първенство – сребро (1994)

Индивидуални 
 Златната топка – второ място (1989)
 Най-добър футболист в Серия А – 1 (1990)
 Най-добър футболист на Милан за ХХ век – 1999
 Най-добър италиански футболист за ХХ век – 2004
 Голмайстор на турнира за Kупата на Италия – 1 (1990)
 ФИФА 100

Ордени 
  Носител на Орден за заслуги към Италианската Република пета степен (рицар): 1991

Източници 

Италиански футболисти
Италиански треньори по футбол
Футболисти на Милан
ФИФА 100